Франсуа Дюмон (; 1688, Париж — 14 декабря 1726, Лилль) — французский  эпохи барокко.

Жизнь и творчество 
Родился в семье скульптора Пьера Дюмона, точная дата рождения не установлена. Первые уроки художественного мастерства получил под руководством своего отца. 24 сентября 1712 года Ф.Дюмон принимается в члены французской Королевской академии, при этом его "приёмной" работой становится находящаяся ныне в коллекции Лувра мраморная статуэтка «Тиран, поражённый молнией» (Titan foudroyé, разм: 0,65 m. х 0,70 m. х 0,58 m). 21 ноября 1712 года скульптор вступает в брак с Анной-Франсуазой Куапель, сводной сестрой художников Антуана Куапеля и Ноэля Никола Куапеля.

Значительный интерес представляют также созданные Ф.Дюмоном четыре статуи для парижской церкви Сен-Сюльпис: святых Петра, Павла, Иоанна и Иосифа (все 1725 года). В ателье Дюмона работали такие известные мастера скульптуры, как Жакоб-Сигиберт Адам и его сын, Ламбер-Сигибер Адам. Художественному образованию последнего Ф.Дюмон уделял особое внимание.

Литература 
 Geneviève Bresc-Bautier, Isabelle Leroy-Jay Lemaistre (sous la direction de Jean-René Gaborit, avec la collaboration de Jean-Charles Agboton, Hélène Grollemund, Michèle Lafabrie, Béatrice Tupinier-Barillon): Musée du Louvre. département des sculptures du Moyen Âge, de la Renaissance et des temps modernes. Sculpture française II. Renaissance et temps modernes. vol. 1 Adam - Gois. Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris 1998.
 Pierre Kjellberg: Le Nouveau guide des statues de Paris. La Bibliothèque des Arts, Paris 1988.

Дополнения 
 Titan foudroyé, Малая галерея Академии - cartelfr.louvre.fr

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1688 году
Родившиеся в Париже
Умершие 14 декабря
Умершие в 1726 году
Умершие в Лилле
Скульпторы Франции XVIII века
Скульпторы барокко